Шафра́н Томази́ни, или крокус Томазини () — травянистое растение; вид рода Шафран семейства .

Назван в честь ботаника Муцио Г. Спирито де Томазини (1794—1879), который был мэром Триеста. Часто называют ранним или снежным крокусом, но эти термины используются и в отношении нескольких других видов, хотя Шафран Томазини зацветает одним из первых.

Ареал охватывает Болгарию, Венгрию, Албанию и бывшую Югославию.

Описание 
Это клубнелуковичное многолетнее растение имеет сиреневые цветки и является одним из самых маленьких культивируемых видов шафрана. Цветки длиной около 2—4 см, с белым периантом, лепестки (6) от бледно-сиреневых до красновато-фиолетовых, внешние лепестки могут быть серебристые с тёмными кончиками. Вариант, С. tommasinianus f. albus — белый. Его культурные сорта используются в качестве декоративных растений. Высота растения — 7—8 см.

Легко натурализуется, из-за чего получил репутацию сорняка. Часто высаживается в больших количествах в садах и парках.

Это растение получило премию Королевского садоводческого общества садовой заслуги.

Сорта 

Примеры:
 «Фиолетовый Барра» (аметистовый)
 «Сиреневая красавица» (фиолетовый)
 «Росеус» (снежно-розовый)
 «Рубиновый гигант» (пурпурный)
 «Уайтвелльский фиолетовый» (красновато-фиолетовые цветы, бледно-лиловые на внутренней стороне)

Примечания

Ссылки 
 Paghat’s Garden
 The Plant Expert
 BBC
 pages/ Alpine House — Crocus Group
 Kew Plant List

Шафран
Садовые растения
Флора Европы